Canada
 Gambier – isola della Columbia Britannica
 Francia
 Gambier – comune della Polinesia Francese
 Isole Gambier – arcipelago della Polinesia Francese
 Stati Uniti d'America
 Gambier – villaggio della contea di Knox, Ohio